Ранис:

 Ранис — город в Германии, в земле Тюрингия.
 Ранис — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Замок Ранис — средневековый замок, расположенный в немецком городе Ранис в федеральной земле Тюрингия.